Eno Krogh er en dansk journalist. Han har tidligere været journalist på TV 2 News, politisk redaktør på TV 2/Bornholm , og  journalist hos DR Nyheder

Kilder 
 Eno Krogh på startbasen.dk

Journalister fra Danmark